Айуші (Самані)
Айуші (Урахоро)